El acrónimo TLR puede referirse a:

Cámara réflex de objetivos gemelos, un tipo de cámara fotográfica.
Receptor de tipo Toll, un tipo de proteínas relacionadas con el sistema inmune.
los lentes de mama,so un tipodelentes especiales para la vida cotidiana.